Hiliuți se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Hiliuți - localitate centru de comună din raionul Fălești
 Hiliuți - localitate centru de comună din raionul Rîșcani

Localități omonime din Republica Moldova